Дюденко В'ячеслав Леонтійович (* 1961) — український майстер перукарського мистецтва.
 Дюденко Леонтій Іванович (* 1936) — майстер спорту СРСР з вітрильного спорту

Примітки 

прізвища на -ко